Gábor Szegő – matematico ungherese
 Giorgio Szegö –  matematico, accademico e funzionario italiano